Ampudia steht für:

 Ampudia (Palencia), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Palencia
 Ampudia  (Kolumbien), eine Gemeinde in Kolumbien

Ampudia ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Ampudia (* 1971), mexikanischer Skirennläufer
 Pedro de Ampudia (1803–1868), Offizier in der spanischen und mexikanischen Armee
 Veronica Ampudia (* 1973), mexikanische Skirennläuferin